Hotel Grand může znamenat:
 název historicky/architektonicky významných budov v různých městech
 Hotel Grand (České Budějovice): (1952–1989 hotel Vltava) stojí v Českých Budějovicích na rohu Nádražní a Žižkovy třídy. Byl postaven v letech 1908–1909 v secesním stylu podle návrhu Václava a Františka Kavalírových. 
 Hotel Grand (Hradec Králové): (též Grandhotel Urban, hotel Labská nebo hotel Bystrica) je modernistická dvoupatrová stavba z let 1910–1911 na nároží ulic Palackého a Československé armády v Hradci Králové, architekti Jan Kotěra a Josef Fňouk.
 Hotel Grand (Slaný): je bývalý hotel (nyní Městské centrum) na rohu současných ulic Třebízského a Dr. Edvarda Beneše ve městě Slaný ve Středočeském kraji. Vznikl ve 30. letech 20. století přestavbou novorenesanční budovy podle návrhu architekta Roberta Ehrlicha.

Reference 

Rozcestníky - místopisné jméno